

Toponymes

Parker's Cove en Nouvelle-Écosse;
Parker's Cove en Terre-Neuve-et-Labrador.

Homonymie de toponyme